Храпко Емануїл Ілліч (1947—1999) — український художник, краєзнавець, просвітянин.
 Храпко Галина Іванівна (нар. 1975) — український журналіст, кіно- і телепродюсер, громадський діяч, експерт Українського культурного фонду.
 Храпко Сергій Романович —  підполковник Збройних сил України,  учасник російсько-української війни, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня

Примітки